Hermann Reckendorf ist der Name folgender Personen:

* Hermann Reckendorf (Orientalist, 1825) (1825–1875), deutscher Orientalist und Hochschullehrer
 Hermann Reckendorf (Orientalist, 1863) (1863–1924), deutscher Orientalist und Hochschullehrer
 Hermann Reckendorf (Verleger) (1880–1936), deutscher Buchdrucker, Gebrauchsgrafiker und Verleger

Hermann Reckendorf bezeichnet folgende Unternehmen:
 Verlag Hermann Reckendorf, deutscher Verlag